Missingham ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Missingham (1906–1994), australischer Maler, Fotograf und Direktor der Art Gallery of New South Wales
 Joanne Missingham (* 1994), australisch-taiwanesische Gospielerin
 William Missingham (1868–1933), australischer Landwirt und Politiker, Abgeordneter in New-South-Wales